Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2016 (Дивізіон І) — чемпіонат світу з хокею із шайбою ІІХФ, який проходив у двох групах: Група А Ольборг (Данія) та Група В Азіаго (Італія) з 25 березня по 10 квітня 2016 року.

Арени

Група А

Підсумкова таблиця 

Джерело: iihf.com

Бомбардири 

Джерело: IIHF.com

Найкращі воротарі 
Список п'яти найращих воротарів, сортованих за відсотком відбитих кидків. У список включені лише ті гравці, які провели щонайменш 40% хвилин.

Джерело: IIHF.com

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
 Найкращий воротар:  Каролін Бальдін
 Найкращий захисник:  Юсефін Гансен
 Найкращий нападник:  Лаура Клюге

Група В

Підсумкова таблиця

Бомбардири 

Джерело: IIHF.com

Найкращі воротарі 
Список п'яти найращих воротарів. У список включені лише ті гравці, які провели щонайменш 40% хвилин.

Джерело: IIHF.com

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
 Найкращий воротар:  Аніко Немет
 Найкращий захисник:  Бернадетт Немет
 Найкращий нападник:  Альона Фукс

Посилання 
 Група А  
 Група В   

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед жінок
2016 у хокеї з шайбою
2016 у Данії
Березень 2016
Квітень 2016